Прибытие — название фильмов:

 «Прибытие» () — фильм режиссёра Дэвида Туи 1996 года.
 «Прибытие» () — фильм режиссёра Дени Вильнёва 2016 года.

См. также 

 Arrival (значения)